Die Croatia Bol Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Bol. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2019 und fand vom 4. bis 9. Juni 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2019
Tennisturnier in Bol